Polányi eller Polanyi har flere betydninger:

Personer 
 Michael Polanyi – afdød ungarsk-engelsk fysiker og kemiker
 Karl Polanyi – afdød ungarsk økonom, som var i opposition til traditionel økonomi
 John C. Polanyi – canadisk kemiker og nobel-pristager